If You're Feeling Sinister: Live at the Barbican è un album dal vivo del gruppo musicale scozzese Belle and Sebastian, pubblicato nel 2005.

Tracce

Collegamenti esterni